Montemolino ima više značenja:
 Montemolino, Modena
 Montemolino, Perugia